В Главной лиге бейсбола (МЛБ) в клуб 3000 хитов входят отбивающие, которые за свою карьеру выбили 3000 или более хитов в регулярном чемпионате МЛБ. Первым бейсболистом, покорившим данное достижение, стал Кэп Энсон 18 июля 1897 года, однако точное число его хитов остаётся неизвестным. В 1914 году в клуб вошло сразу два бейсболиста — Нэп Лежуэй и Хонус Вагнер. В 1921 году отметку в 3000 хитов преодолел Тай Кобб, который в 1927 году стал первым в истории игроком МЛБ, выбившим 4000 хитов, а карьеру закончил с результатом в 4191 хит. Он удерживал рекорд МЛБ по этому показателю до 11 сентября 1985 года, когда его достижение превзошёл Пит Роуз, который и является в настоящее время рекордсменом МЛБ (4256). Роберто Клементе выбил 3000-й хит в своём последнем выходе на биту. Из действующих игроков МЛБ в клуб 3000 хитов входят  Адриан Белтре и Альберт Пухольс.

Всего 32 игроков МЛБ вошло в клуб 3000 хитов. Из них 17 были праворукими отбивающими, 13 леворукими и двое отбивали как левой, так и правой рукой, то есть могли стоять с любой стороны от домашней базы. Десять бейсболистов всю свою карьеру провели в одном клубе. Больше всего в клубе представителей «Кливленд Индианс» — трое (Лежуэй, Трис Спикер и Эдди Мюррей). Шесть игроков — Хэнк Аарон, Уилли Мейс, Мюррей, Рафаэль Палмейро, Альберт Пухольс и Родригес также являются членам клуба 500 хоум-ранов. Самый высокий процент реализации выходов на биту у Кобба (36,7 %), а наименьший — у Кела Рипкена младшего (27,6 %). Родригес, Дерек Джитер и Уэйд Боггс 3000-м хитом выбили хоум-ран, Пол Молитор и Итиро Судзуки — трипл, а остальные игроки сделали сингл или дабл.

Попадание в клуб 3000 хитов часто является гарантией включения в Национальный бейсбольный Зал славы. Все члены клуба, соответствующие критериям включения в Зал славы, за исключением Палмейро, были включены туда, причём с 1962 года все, кроме Бьяджо, попали туда уже после первого голосования. Роуз не может быть избран в Зал славы, так как в 1989 году получил пожизненную дисквалификацию. Палмейро же не смог набрать в голосовании 5 % голосов и был исключён из дальнейшего рассмотрения.

Члены клуба 
 Статистика приведена на конец сезона 2018 года.

Комментарии 
 Есть две основные причины, почему точное количество хитов Энсона не известно. Во-первых, согласно правилу, существовавшему в сезоне МЛБ 1887 года, уолки засчитывались как хиты. Кроме того, Энсон отыграл пять сезонов в Национальной ассоциации (НА), которую не всегда считают официальной «главной лигой». Согласно сайту MLB.com Энсон выбил 3011 хитов и в это число не входят хиты, которые он выбил в НА, и уолки в 1887 году. Сайт Baseball-Reference приписывает Энсону 3435 хитов, включая в итоговую статистику сезоны в НА, но не включая уолки сезона 1887 года. Кроме того, в базе есть расхождение с сайтом MLB о количестве хитов, выбитых Энсоном в 1894 году. На сайте Зала славы бейсбола указано, что Энсон выбил 3081 хит. В это число включены уолки 1887 года, но не включены хиты в НА. Этой цифры также придерживается официальное статистическое бюро МЛБ Elias Sports Bureau. В списке у Энсона указано число хитов согласно сайту MLB.com.
 Согласно сайту MLB.com и Залу славы бейсболу Кобб выбил 4191 хит, однако согласно Baseball-Reference — 4189.
 Согласно сайту MLB.com Спикер выбил 3515 хитов, однако согласно Baseball-Reference — 3514.
 Согласно сайту MLB.com Лежуэй выбил 3252 хита. Однако на сайте Baseball-Reference и на странице со списком членов клуба 3000 хитов на MLB.com указано 3243 и 3242 хитов соответственно.

См. также 
 Список рекордов Главной лиги бейсбола по хитам

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Главная лига бейсбола